

Toponyme

Belgique 
 Ferrières, commune francophone de Belgique située en Région wallonne dans la province de Liège.

France

Noms simples 
 Ferrières, ancienne commune française des Bouches-du-Rhône, aujourd'hui intégrée à Martigues.
 Ferrières, commune française de la Charente-Maritime.
 Ferrières, commune française de la Manche.
 Ferrières, commune française de Meurthe-et-Moselle.
 Ferrières, commune française de l'Oise.
 Ferrières, commune française des Hautes-Pyrénées.
 Ferrières, ancienne commune française de la Haute-Savoie, intégrée à Pringy puis à Annecy.
 Ferrières, commune française de la Somme.
 Ferrières, commune française du Tarn.
 Ferrières, commune belge en Région wallonne dans la province de Liège.

Noms composés 
Ferrières en premier :
 Ferrières-en-Bray, commune française de la Seine-Maritime.
 Ferrières-en-Brie, commune française de Seine-et-Marne.
 Ferrières-en-Gâtinais, commune française du Loiret, anciennement Ferrières.
 Ferrières-Haut-Clocher, commune française de l'Eure.
 Ferrières-la-Verrerie, commune française de l'Orne.
 Ferrières-le-Grand, ancienne commune du Lot, aujourd'hui rattachée à Sérignac.
 Ferrières-le-Lac, commune française du Doubs.
 Ferrières-le-Petit, ancienne commune du Lot, aujourd'hui rattachée à Limogne-en-Quercy.
 Ferrières-les-Bois, commune française du Doubs.
 Ferrières-lès-Ray, commune française de la Haute-Saône.
 Ferrières-lès-Scey, commune française de la Haute-Saône.
 Ferrières-les-Verreries, commune française de l'Hérault.
 Ferrières-Poussarou, commune française de l'Hérault.
 Ferrières-Saint-Hilaire, commune française de l'Eure.
 Ferrières-Saint-Mary, commune française du Cantal.
 Ferrières-sur-Ariège, commune française de l'Ariège.
 Ferrières-sur-Sichon, commune française de l'Allier, où furent trouvés les objets néolithiques controversés de Glozel.

Ferrières en second :
 Corcelles-Ferrières, commune française du Doubs.
 Neuville-Ferrières, commune française de la Seine-Maritime.

Divers

Familles et patronymes

Familles 
 Famille de Ferrières, dont :
 Guillaume de Ferrières, (vers 1155-1204), chevalier et trouvère, plus connu sous son titre de Vidame de Chartres.
 Famille de Ferrières de Sauvebœuf, dont :
 Louis-François de Ferrières-Sauvebeuf (1762-1814), diplomate et aventurier français.
 Joseph de Ferrières de Sauvebœuf (1918-1944), officier français, compagnon de la Libération.

Patronyme 
 Alice Ferrières (1909-1988), première Française à recevoir la Médaille des Justes, sœur de Marcel Ferrières.
 Charles-Élie de Ferrières (1741-1804), écrivain français.
 Gabrielle Ferrières (1900-2001), résistante, pionnière de SOS Amitié, sœur de Jean Cavaillès et épouse de Marcel Ferrières.
 Loup de Ferrières, (vers 805-862), ecclésiastique et théologien français.
 Madeleine Ferrières (1947- ), historienne française.
 Marcel Ferrières (1897-1977), résistant, déporté à Buchenwald, époux de Gabrielle Ferrières et beau-frère de Jean Cavaillès.
 Peire de Ferrières, (?-1307), ecclésiastique et légiste français.
Patronyme français
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France